TH poate fi:

 Toriu, element chimic cu simbolul Th
 Thailanda, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .th, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Thailanda
 Limba thailandeză, codul ISO 639-1
 Turingia, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE
 <th>, element HTML și XHTML

Legături externe 
 
  „TH” la acronymfinder.com